Lemon Tree Passage (Australia): Localidad australiana de Nueva Gales del Sur
 Lemon Tree Passage (película): Película de terror australiana de 2014